«Хищники» — советский детективный фильм, снятый в 1991 году режиссёром Александром Косаревым по сценарию Анатолия Безуглова и самого Александра Косарева.

Сюжет 

В одном из сибирских заповедников убит приехавший из Москвы специалист по соболям Эдуард Авдонин. Дело поручено старшему следователю областной прокуратуры Ольге Павловне Дагуровой. Первоначально подозрение падает на лесников — Нила Осетрова и других, но следователь Дагурова и участковый Резвых по очереди отвергают эти версии. Внезапно в убийстве признается местный псих Флейта. Попутно выясняется, что погибший был браконьером, в сговоре с директором заповедника Гаем организовавшим нелегальный сбыт пушнины. Теперь жизнь следователя и свидетелей в опасности.

В ролях 
 Ирина Короткова — старший следователь Дагурова Ольга Павловна
 Пётр Вельяминов — участковый Резвых Арсений Николаевич
 Игорь Волков — лесник Осетров Нил Макеевич
 Александр Косарев — Гай Сергей Сергеевич, директор заповедника
 Игорь Кваша — Геннадий Писецкий, музыкант по кличке Флейта
 Даниил Нетребин — Артем Корнеевич, эксперт-баллистик
 Виталий Коротич — Виктор Алексеевич
 Роман Филиппов — Иван Иванович, следователь
 Светлана Немоляева — Авдонина, мать Эдуарда
 Эрнст Романов — Лев Романович, прокурор
 Людмила Иванова — врач-психиатр
 Екатерина Семенова — Катя, певица и любовница Эдуарда Авдонина

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Косарев
 Сценаристы: Александр Косарев, Анатолий Безуглов
 Главный оператор: Владимир Фастенко
 Композитор: Юрий Антонов

Песни в фильме 
Певица Екатерина Семёнова впервые снялась в кино, в этом фильме она исполнила песню «Влюбленный чудак» (музыка Ю. Антонова на стихи режиссёра А. Косарева). В фильме прозвучала песня «Хмельная сирень» в исполнении Ю. Антонова на стихи Косарева.

Съёмки 
 Съёмки фильма проводились в Завидовском и Тебердинском государственных заповедниках.

Детективные фильмы СССР
Фильмы о милиционерах
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы на русском языке
Фильмы Александра Косарева
Фильмы по сценариям Анатолия Безуглова
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях